Mieczysław Olszewski – działacz niepodległościowy, odznaczony pośmiertnie (20 grudnia 1932) Krzyżem Niepodległości
 Mieczysław Karol Olszewski (1898–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony KN, KW i SKZ, oficer Katowickiego Batalionu ON i 201 pp
 Mieczysław Leonard Olszewski (1906-1939) – kapitan pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Mieczysław Olszewski (ur. 1945) – malarz, rysownik, pedagog, eseista

Przypisy